Nagroda BAFTA dla najlepszego pełnometrażowego filmu animowanego przyznawana jest od 2006 roku.

Laureaci i nominowani 

Nagrody BAFTA
BAFTA